Aristotelia kan syfta på:

 Aristotelia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Aristotelia (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter